Bursjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bursjön, Östergötland, sjö i Boxholms kommun, 
Bursjön (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (48,5 ha)
Bursjön (Järvsö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (81,3 ha)
Bursjön (Norrbo socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (11,8 ha)
Nedre Bursjön, sjö i Ovanåkers kommun,  (32,2 ha)
Väster-Bursjön, sjö i Ljusdals kommun,  (51,5 ha)
Övre Bursjön, sjö i Ljusdals kommun och Ovanåkers kommun,  (14 ha)
Bursjön (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (30,3 ha)
Bursjön (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (11,6 ha)
Lill-Bursjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,96 ha)
Stor-Bursjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (29,5 ha)
Bursjön, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (1,07 km²)
Lill-Bursjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (10 ha)
Stor-Bursjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (9,43 ha)
Bursjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (7,28 ha)

Se även 
Buresjön, sjö i Sorsele kommun,  (1,12 km²)
Bjursjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn